Söderören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderören, Korsholm, Österbotten,  (4 ha)
 Söderören, Houtskär, Åboland,  (1 ha)
 Söderören, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Söderören, Kimitoön, Åboland,  (2 ha)

Åland 

 Mellanören och Söderören,  (3 ha)
 Söderören (Vårdö, Åland),  (2 ha)
 Söderören (Kumlinge, Åland),  (7 ha)

Se även
Söderöra
Söderörarna